František Novák peut faire référence à :
 František Novák, sauteur à ski tchèque, né en 1958.
 František Novák (1902-1940), aviateur tchèque.

Homonymie de personnes